Polling (engl. to poll ‚abfragen‘) steht für:

 Sendeaufruf, eine Betriebsart von Kommunikationsgeräten in der EDV
 Faxabruf, auch FAX-Polling, selbstgesteuertes Abrufen eines FAX-Dokumentes
 Polling (Informatik), in der Informationstechnik das aktive Abfragen des Status eines asynchronen Partnerprozesses

Polling heißen folgende geographischen Objekte:
 Polling (bei Mühldorf am Inn), Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Polling (bei Weilheim), Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Polling im Innkreis, Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Polling in Tirol, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
Gemeindeteile:
 Polling (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
Bauten:
 Kloster Polling, Kloster in Polling bei Weilheim

Polling ist der Familienname von:
 Bengt Polling (* ~1918), schwedischer Badmintonspieler
 Friedrich Polling (1818–1886), Dessauer Arbeiterführer
 Kim Polling (* 1991), niederländische Judoka

Siehe auch:
 Pollinger Gruppe
 Pollinger
 Pölling
 Poling
 Bolling